

Geografia 
 Kasai – fiume dell'Africa, affluente del Congo
 Giappone
 Kasai – città della prefettura di Hyōgo 
 Distretto di Kasai – distretto della prefettura di Hokkaidō
 Repubblica Democratica del Congo
 Provincia del Kasai – provincia
 Provincia del Kasai Centrale – provincia
 Provincia del Kasai Orientale, già Sud Kasai – provincia
 Sud-Kasai, Stato secessionista (1960-1962)
 Provincia del Kasai Occidentale – antica provincia (1997-2015)
 Provincia del Kasai Orientale – antica provincia (1997-2015)

Altro 
 Kasai – clan giapponese
 Noriaki Kasai – saltatore con gli sci giapponese